Trübbach ist ein geographischer Name:

 Trübbach, Dorf in der Gemeinde Wartau, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen

 Trübbach (Meng), linker Zufluss der Meng vom Ochsenkopf, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Trübbach (Rhein) oder Trüebbach, linker Zufluss des Alpenrheins in Trübbach, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Trübbach (Röthenbach), Oberlaufname Steinbach, linker Zufluss des Röthenbachs (zur Haidenaab) nahe Röthenbach, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Trübenbach
 Trübsbach